Алеутская крачка, или камчатская крачка (, ранее ), — вид морских птиц из семейства чайковых (Laridae). Ранее этот вид относили к роду крачек (Sterna).

Размножаются в колониях на восточной оконечности Сибири, на Аляске и её островах. Мигрируют на большие расстояния, зимуя в Австралазии и Океании, у Индонезии, Филиппин и Папуа-Новой Гвинеи, а также между этими пунктами. Во время миграций в больших количествах появляются в Китае и Малайзии. Зафиксирован единичный залёт в Европу.

Охотятся, ныряя за рыбой. Предложение рыбы самке самцом является частью ритуалов ухаживания. В кладке 2—3 яйца. Крик — музыкальное whee-hee-hee.

Примечания 

Чайковые
Птицы Азии
Птицы Северной Америки
Животные, описанные в 1869 году
Морские птицы